25, XXV (двадцать пять), может означать:

 25 (число)
 25 год
 25 год до н. э.
 XXV век
 XXV век до н. э.
 25 (альбом A-ha)
 25 (альбом Blues Traveler)
 XXV (альбом Oomph!)
 25 (альбом Адели)
 25 (альбом Джорджа Майкла)
 Renault 25
 25 — номер Приморского края согласно конституции РФ.
 25 — код ОКАТО Иркутской области.